Белебе́евский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — город Белебей.

География 
Район расположен на западе Башкортостана, на наиболее приподнятой части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Площадь составляет 1869 км².
Находится в 180 км от Уфы.

В недрах района выявлены запасы нефти (Белебеевское, Аксаковское, Усень-Ивановское, Илькинское, Елизаветинское месторождения), известняков (Красно-Зарницкое, Междугорное), песка (Алексеевское, Сысуевское, Белебеевское), песчано-гравийной смеси (Тузлукушевское), кирпичного сырья (Белебеевское). Гидрографическую сеть образуют реки Ик (с притоками Усень, Ря), Дёма (с притоками Менеузом, Слаком, Курсаком) и Белая (с притоком Чермасаном). Преобладают серые и тёмно-серые лесные почвы, выщелоченные, карбонатные и типичные чернозёмы. 39 % площади района занимают леса из липы, клёна, дуба, берёзы, осины и отдельных островков сосны. В Белебеевском и Усень-Ивановском лесничествах организованы заказники по охране горицвета весеннего, ландыша майского и ботанические памятники природы (сосны 300-летние и 90—125-летние).

История 
Образован как Белебеевский уезд в 1782 году на юго-западной части Уфимской губернии. После реформирования наместничества в Оренбургской губерний Белебеевский уезд с 1796 по 1865 года входил в состав Оренбургской губернии. В 1865 году Белебеевский уезд вошёл в состав вновь образованной Уфимской губернии.
14 июня 1922 года Уфимская губерния была упразднена и в 18 июля 1922 года территория Белебеевского уезда вошла в состав Белебеевского кантона Башкирской АССР. Согласно постановлению Президиума Башкирского центрального исполнительного комитета от 10 февраля 1923 года Белебеевский кантон был поделён на 17 волостей, а по декретам ВЦИК от 15 декабря 1924 года и от 14 июня 1926 года — на 19 волостей., 20 августа 1930 года Белебеевский кантон упразднён образован в Белебеевский район, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов. В 2005 г., в результате административно-территориальной реформы в Республике Башкортостан, в состав Белебеевского муниципального района включены г. Белебей, ранее имевший статус города республиканского подчинения и п. Приютово, находившийся на территории Ермекеевского района, но административно относившийся к администрации Белебеевского городского совета.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 96,45 тыс. чел.
 2035 — 92,11 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Белебей и  пгт Приютово) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 45,6 %, татары — 22,9 %, чуваши — 13,5 %, башкиры — 12 %, украинцы — 1,7 %, мордва — 1,6 %, лица других национальностей — 2,7 %.

Административное деление 
В Белебеевский район как административно-территориальную единицу республики входят 1 город районного значения, 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок) и 15 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 17 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 15 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Белебеевском районе 90 населённых пунктов.

 упразднённые населённые пункты

 1432 км
 Вознесенка
 Деревня электроподстанции
 Дмитриевка

 Крыкнарат
 Малобелебейка
 Малоприютово
 Мелеуз

 Посёлок Плодопитомника
 Посёлок участка горместпрома
 Привольный
 Топкий Ключ

Экономика 

Сельскохозяйственная специализация района: зерновое хозяйство, молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Промышленные предприятия размещены в районном центре (см. статью Белебей). Территорию района пересекают железная дорога Москва — Самара — Уфа — Челябинск и автодорога Аксаково — Туймазы.

Социальная сфера 
В сельской местности района находится 36 общеобразовательных школ, в том числе 15 средних, 24 массовых библиотеки, 42 клубных учреждения, 3 больницы. О социальной сфере  городской местности см. статьи Белебей и Приютово.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального района

Районы Башкортостана
Белебеевский район